Pulu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 eine australische Insel; siehe Pulu (Insel)
 eine Schule des tibetischen Buddhismus, siehe Xalu-Schule (chin. Xialu pai 夏鲁派)

Pulu ist der Familienname folgender Personen:
 Kisi Pulu (* 1978), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Toni Pulu (* 1989), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler